Morderca we mnie (The Killer Inside Me)
 Morderca we mnie (powieść)
 Morderca we mnie (film 1976)
 Morderca we mnie (film 2010)